Chaparro mesto puede referirse a:
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
El nombre común de la planta Rhamnus saxatilis.